Бела́н — русская или французская фамилия.

Известные носители 
 Белан, Алексей Алексеевич (род. 1987) — латвийский и российский хакер.
 Белан, Анатолий Кириллович (род. 1946) — советский и российский учёный.
 Белан, Валерий Иванович (род. 1948) — советский украинский легкоатлет-копьеметатель.
 Белан, Василий Никитич (1932—2002) — омский художник, график.
 Белан, Виктор Николаевич (Дмитрий Билан; род. 1981) — российский поп-певец.
 Белан, Николай Изотович (1924—1994) — бригадир тракторной бригады колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Белан, Роман Васильевич (1906—1981) — директор Новокузнецкого металлургического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Белан, Сергей Абрамович (1918—2005) — Герой Советского Союза.
 Белан, Татьяна Валерьевна (род. 1982) — белорусская гимнастка.
 Белан, Эдуард Борисович (1970—1999) — военный врач, старший лейтенант внутренней службы, Герой Российской Федерации.

См. также